Andronikos Dimitrakopoulos () oder Andronikos Demetrakopulos wirklicher Name Andreas Dimitrakopulos  (* 13. März 1826 in Kalavryta, Griechenland; † 21. Oktober 1872 in Leipzig), war ein in Sachsen lebender griechisch-orthodoxer Geistlicher und Byzantinist.

Leben und Wirken 
Dimitrakopoulos besuchte das Gymnasium in Athen. Danach studierte er Theologie an der dortigen Universität und war im Anschluss als Lehrer in Nafplio und Argos tätig. 1858 kam er aus Griechenland in das Königreich Sachsen, wo er fortan als Geistlicher an der griechisch-orthodoxen Gemeinde in Leipzig wirkte. Dimitrakopoulos widmete sich in Leipzig byzantinischen Forschungen, im Rahmen derer er 1863 nach Moskau und Kiew reiste. Zur weiteren Vertiefung führte ihn 1872 eine Reise zum Berg Athos. Wenige Tage nach seiner Rückkehr verstarb er in Leipzig. Seine etwa tausend Bände umfassende Bibliothek wurde 1873 ins Taxiarchis-Kloster bei Egialia überführt.

Ehrungen 
Am 20. Oktober 1869 ernannte ihn die Philosophische Fakultät der Universität Leipzig zum Ehrendoktor der Philosophie.

Publikationen (Auswahl) 
 Λόγοι δύο: κατά της αιρέσεως των λεγόντων την σωτήριον υπέρ ημων θυσίαν μή τηι τρισυποστάτωι θεότητι προσαχθήναι, αλλά τωι πατρί μόνωι κτλ. Leipzig 1865. Digitalisat 
 Εκκλησιαστική Βιβλιοθήκη εμπεριέχουσα Ελλήνων θεολόγων συγγράμματα: Εκ χειρογράφων της εν Μόσχα βιβλιοθήκης. Leipzig, 1866. Digitalisat 
 Ιστορία του σχίσματος της Λατινικής εκκλησίας από της Ορθοδόξου Ελληνικής. Leipzig 1867. Digitalisat  
 Ευγενίου του Βουλγάρεως Πραγματεία περί μουσικής / εκδίδοται εκ χειρογράφου της εν Κιέβω Βιβλιοθήκης. Triest 1868. Digitalisat  
 Nathanaelis Chychae Atheniensis de primatu papae. Ex cod. graeco Biblioth. Lugd. Bat. ed. Leipzig 1869. (Erschien auch auf Arabisch in Jerusalem).
 Δοκίμιον περί του βίου και των συγγραμμάτων Μητροφάνους του Κριτοπούλου πατριάρχου Αλεξανδρείας. Leipzig 1870. Digitalisat 
 Ορθόδοξος Ελλάς: ήτοι περί των Ελλήνων των γραψάντων κατά Λατίνων και περί των συγγραμμάτων αυτών. Leipzig 1872. Digitalisat

Literatur 
 

Orthodoxer Geistlicher (19. Jahrhundert)
Byzantinist
Ehrendoktor der Universität Leipzig
Person (Leipzig)
Grieche
Geboren 1826
Gestorben 1872
Mann